Wang Xiaodong peut être :
 Wang Xiaodong (, né en 1960), homme politique chinois ;
 Wang Xiaodong (, né en 1962, homme politique chinois ;
 Wang Xiaodong, cycliste chinois ;
 Wang Xiaodong ().